Pajusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pajusaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå),  (73 ha)
2. Pajusaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (87 ha)
3. Pajusaari (ö i Jämsä, Edessalo),  (2 ha)
4. Kaskisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,29),  (3 ha)
5. Pajusaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,17, long 26,82),  (16 ha)
6. Pajusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,75),  (8 ha)
7. Pajusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,11, long 28,12),  (26 ha)
8. Pajusaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,87, long 25,47), 
9. Pajusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,60, long 25,99),  (1 ha)
10. Pajusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,08, long 27,54),  (1 ha)
11. Pajusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,32, long 27,56),  (1 ha)
12. Pajusaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (1 ha)
13. Pajusaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,99, long 24,46),  (3 ha)
14. Pajusaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 67,01, long 25,17), 
15. Pajusaari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva),  (1 ha)
16. Pajusaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 64,96, long 27,15),  (1 ha)
17. Pajusaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 25,86),  (1 ha)
18. Pajusaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,16),  (1 ha)
19. Pajusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
20. Pajusaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,13, long 26,19),  (1 ha)
21. Pajusaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,16, long 24,00),  (5 ha)
22. Pajusaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby,  (0 ha)
23. Pajusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,09, long 29,46),  (0 ha)
24. Pajusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,78),  (5 ha)
25. Pajusaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (36 ha)
26. Pajusaari (ö i Laukas, Mataroinen),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar